Бон (півострів)
 Бон — свято поминання померлих в Японії.
 Бон (тиб. བོན་, Вайлі:bon, кит. 苯教/本[波]教/钵教, вимова (лхаський діалект): [pʰø̃̀(n)]) — національна релігія тибетців.
 Бон (Кот-д'Ор) (фр. Beaune) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Рюффе-ле-Бон (фр. Ruffey-lès-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Вандресс-Бон (фр. Vendresse-Beaulne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена.
 Бон-Ом (округ, Південна Дакота) () — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США.
 Луру-де-Бон (фр. Louroux-de-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 Бон-д'Альє (фр. Beaune-d'Allier) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 Бон-Тассії (фр. Bons-Tassilly) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
 Савіньї-ле-Бон (фр. Savigny-lès-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Бліньї-ле-Бон (фр. Bligny-lès-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Шоре-ле-Бон (фр. Chorey-les-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Бон-сюр-Арзон (фр. Beaune-sur-Arzon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Бон-ан-Шабле (фр. Bons-en-Chablais) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
 Монтаньї-ле-Бон (фр. Montagny-lès-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Сен-Бон Сен-Бон (фр. Saint-Bon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Буз-ле-Бон (фр. Bouze-lès-Beaune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Бон-ла-Роланд (фр. Beaune-la-Rolande) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре.
 Бон-Анконтр (фр. Bon-Encontre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Шазе-Бон (фр. Chazey-Bons) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.

Див. також 
 Бонне